Llorens ist der Familienname folgender Personen:
 Cristobal Llorens (16. oder 17. Jahrhundert), spanischer Maler
 Hugo Llorens (* 1954), US-amerikanischer Diplomat
 Joan Baptista Llorens († 1937), spanischer Radrennfahrer
 Josep Llorens i Artigas (1892–1980), katalanischer Keramiker und Kunstkritiker
 Lisa Llorens (* unsicher), australische Behindertensportlerin
 Luis Llorens Torres (1876–1944), puerto-ricanischer Dichter, Dramatiker, Journalist und Politiker
 Mercè Llorens (* 1979), spanische Schauspielerin
 Ramon Llorens (1906–1985), spanischer Fußballtorwart und -trainer
 Robert Llorens (* 1956), französischer Fußballspieler
 Vicente Llorens (1906–1979), spanischer Romanist und Hispanist

Siehe auch:
 Llorenç